Bussi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Domingo Bussi (1926–2011), argentinischer Politiker und Militär
 Antonio Ligi Bussi (1799–1862), italienischer Kurienerzbischof
 Carlo Antonio Bussi (1658–1690), Schweizer Maler
 Christian Bussi (* 1945), französischer Automobilrennfahrer
 Emilio Bussi (1904–1997), italienischer Rechtshistoriker

 Hortensia Bussi (Hortensia Bussi de Allende; 1914–2009), chilenische First Lady
 Michel Bussi (* 1965), französischer Schriftsteller, Politikwissenschaftler, Geograph und Hochschullehrer
 Santino Bussi (1664–1736), österreichischer Stuckateur
 Vittoria Bussi (* 1987), italienische Radrennfahrerin 

Bussi steht für:
 Bussi sul Tirino, Gemeinde in der Provinz Pescara, Italien
 Bussi (Tono), Quellfluss des Tono (Fluss) in Osttimor
 Bussi, Dorf im Suco Costa, Osttimor, siehe Costa (Pante Macassar)
 Bussi Officine, eine Fraktion der italienischen Gemeinde Bussi sul Tirino in der Provinz Pescara, Region Abruzzen.

Siehe auch:
 Kuss
 Busi